Бригитта — женское имя кельтского происхождения. Известные носительницы:

 Бригита — кельтская богиня, дочь Дагды, была важным женским божеством Ирландии, патронессой поэзии, ремёсел и врачевания.
 Бригитта Ирландская (451/453—525/523) — католическая и православная святая, покровительница Ирландии.
 Бригитта Килбридская (VI век) — католическая святая.
 Бригитта Шведская (1303—1373) — католическая святая, основательница ордена бригитток, покровительница Европы.

См. также 
 (450) Бригитта — астероид, открытый в 1899 году.
 (2744) Биргитта — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.